The Virgin Tour — первый концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку альбомов Madonna и Like a Virgin.

Сет-лист 
 «Dress You Up»
 «Holiday»
 «Into the Groove»
 «Everybody»
 «Angel»
 «Gambler»
 «Borderline»
 «Lucky Star»
 «Crazy for You»
 «Over and Over»
 «Burning Up»
 «Like a Virgin» (с элементами из «Billie Jean»)
 «Material Girl»

Даты и место проведения

Примечания 

Турне Мадонны